Magnasco est un nom propre.

Patronyme 

 Alessandro Magnasco, dit Il Lissandrino (1667-1749), peintre italien.
 Stéfano Magnasco (né en 1992), footballeur chilien.

Bâtiment 
 Le chalet Magnasco, villa art nouveau située dans la ville de Mar del Plata, en Argentine.